Štitar (Kroatië), gemeente in de Kroatische provincie Vukovar-Srijem.
 Štitar (Šabac), plaats in de Servische gemeente Šabac.